William Still ist der Name folgender Personen:

* William Still (Cricketspieler) (William Cathcart Still; 1820–1910), australischer Cricketspieler 
 William Still (Bürgerrechtler) (1819/1821–1902), US-amerikanischer Geschäftsmann, Historiker und Bürgerrechtler 
 William Grant Still (1895–1978), US-amerikanischer Komponist
 William Joseph Still (1870–??), britischer Ingenieur und Erfinder